Alicja Adamczak (ur. 1949) – polska prawniczka
 Damian Adamczak (ur. 1991) – polski żużlowiec
 Jacek Adamczak (ur. 1955) – polski reżyser
 Janusz Adamczak (ur. 1964) – polski generał
 Kazimierz Adamczak (1954-1994) – polski żużlowiec
 Małgorzata Adamczak (ur. 1971) – polska polityk
 Mirosław Adamczak (ur. 1954) – polski polityk
 Monique Adamczak (ur. 1983) – australijska tenisistka
Robert Adamczak – polski pianista
 Stanisław Adamczak (ur. 1948) – polski inżynier, profesor nauk technicznych
 Stefan Adamczak (1892-1939) – polski lekkoatleta